Снегирева — название нескольких населённых пунктов:
 Снегирева — деревня в Болховском районе Орловской области.
 Снегирева — деревня в Армизонском районе Тюменской области.